La Route nationale 563 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 563 en Belgique
 Route nationale 563 en France

Voir aussi